Damant peut désigner :
 Andrée Damant (1929-2022), actrice française ;
  (1530–1609), Diocèse de Gand.

Voir aussi